o

Belfast es la capital de Irlanda del Norte.

Belfast también puede referirse a:
 Belfast, película de 2021.
 Belfast, localidad estadounidense en el estado de Maine.
 Belfast, localidad estadounidense en el estado de Nueva York.
 Belfast, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania.
Belfast, canción de la banda Boney M.
 Belfast, álbum de la banda Mägo de Oz.
 Belfast, corbeta de la Armada Argentina.